Urgent crier peut désigner :

 Urgent crier est le titre d'un recueil de poèmes du dramaturge, metteur en scène, acteur et directeur de théâtre André Benedetto, fondateur du festival Off d'Avignon. Ecrit en 1966, il s'agit d'une suite poétique engagée et onirique marquée par l'esprit de révolte des années 1960.
 Urgent crier est aussi le titre choisi par l'acteur et metteur en scène Philippe Caubère pour le spectacle qu'il consacre à Benedetto auquel il voue une grande admiration. Le spectacle est quasiment improvisé lors du festival d'Avignon 2010, dans le cadre d'un hommage rendu durant tout un mois à Benedetto, disparu durant le festival précédent.  Caubère revient le jouer pendant un mois au Théâtre des Carmes dont Benedetto était le directeur de 1963 à 2009 dans une formule plus maîtrisée cette fois-ci.

Homonymie